

Onomastica
 Bonadonna – variante del nome proprio di persona femminile Buonadonna

Persone
 Federico Bonadonna – scrittore e antropologo italiano
 Gianni Bonadonna – medico italiano
 Salvatore Bonadonna – sindacalista e politico italiano